Giraldo ist als Variante von Gerald der Familienname folgender Personen:
 Alberto Giraldo Jaramillo (1934–2021), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Medellín
 Alexander Giraldo (* 1977), kolumbianischer Straßenradrennfahrer
 César Giraldo (* 1953), kolumbianischer Ökonom
 Gerald Giraldo (* 1989), kolumbianischer Leichtathlet
 Greg Giraldo (1965–2010), US-amerikanischer Stand-up-Comedian
 Hernán Giraldo Jaramillo (* 1936), kolumbianischer Priester und Bischof von Buga
 Luis Giraldo (* 1999), kolumbianischer Sänger, Schauspieler und Liedtexter
 Neil Giraldo (* 1955), US-amerikanischer Gitarrist und Songschreiber
 Nicolás Giraldo (* 1993), kolumbianischer Fußballspieler
 Omar de Jesús Mejía Giraldo (* 1966), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Florencia
 Ovidio Giraldo Velásquez (* 1963), kolumbianischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Barrancabermeja
 Santiago Giraldo (* 1987), kolumbianischer Tennisspieler

Giraldo als geografische Bezeichnung bezieht sich auf:
 Giraldo (Kolumbien), kolumbianische Gemeinde in Antioquia
 Giraldo (Fluss), Nebenfluss des spanischen Río Tinto, der bei Villalba del Alcor entspringt